Гага́рино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гагарино — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Гагарино — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Гагарино — исчезнувшее село в Камыстинском районе Костанайской области.
 Гагарино — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2000-е годы.
 Гагарино — прежнее, до 24 декабря 1999 года, название села Альмерек Талгарского района Алматинской области.
 Гагарино — прежнее, до 1990-х годов, название села Туктибай Жуалынского района Жамбылской области.
 Гагарино — прежнее название села Гарышкер Жетысайского района Туркестанской области.
 Гагарино — до 2010 года название села Дикан Жетысайского района Туркестанской области.

Россия 
 Гагарино — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Гагарино — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Гагарино — посёлок в Буйском районе Костромской области.
 Гагарино — село в Данковском районе Липецкой области.
 Гагарино — село в Задонском районе Липецкой области.
 Гагарино — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Гагарино — деревня в Купинском районе Новосибирской области, упразднена в 1980 г.
 Гагарино — посёлок станции в Михайловском районе Рязанской области.
 Гагарино — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области, исключен из учётных данных в 1998 г.
 Гагарино — село в Зырянском районе Томской области.
 Гагарино — село в Богородицком районе Тульской области.
 Гагарино — село в Ишимском районе Тюменской области.

Узбекистан 

 Гагарино — прежнее название села Байналмилал в Музрабатском районе Сурхандарьинской области.

См. также 
 Гагарино — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Гагарино 1-е
 Гагарино 2-е
 
 
 
 
 Покрово-Гагарино